Herreneinzel der US Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten der Schwede Stefan Edberg und der Amerikaner Pete Sampras. Edberg setzte sich 3:6, 6:4, 7:65, 6:2 durch. Es war sein 6. und letzter Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

Herreneinzel
1992